Па́вел Кучи́нский:
 Кучинский, Павел — бас-гитарист польской группы Republika.
 Кучинский, Павел (1846—1897) — польский композитор.
 Кучинский, Павел (род. 1976) — польский художник-карикатурист.
 Кучинский, Павел Иванович (1912—1946) — советский хирург, заслуженный врач РСФСР.